kantata (łac. cantata) – utwór wokalno-instrumentalny o nastroju uroczystym
 kantata (łac. cantata) – wiersz liryczny w poważnym, uroczystym tonie
 Cantata – akademicki chór Politechniki Krakowskiej
 Cantata – elbląski chór powstały w październiku 1986 (pod nazwą Elbląski Chór Kameralny) z inicjatywy Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu

Zobacz też

Przypisy